Роберт Гийом (, при рождении Роберт Питер Уильямс (); 30 ноября 1927 — 24 октября 2017) — американский актёр, известный по ролям Айзека Джаффе в телесериале «Ночь спорта» и Бенсона в телесериале «Мыло» и его спин-оффе «Бенсон», а также по озвучиванию мандрила Рафики в мультфильме «Король Лев».

Ранние годы 
Родился в Сент-Луисе, штат Миссури у матери-алкоголички, при рождении получил имя Роберт Уильямс. После того, как мать бросила семью, его и ещё нескольких братьев и сестёр воспитывала бабушка Жанетт Уильямс. Прежде чем начать актёрскую карьеру, учился в Сент-Луисском университете, Вашингтонском университете и служил в армии США. Для своего сценического имени выбрал фамилию «Гийом», аналог имени Уильям в французском языке.

Карьера

Театр и музыкальная карьера 
Окончив университет, Гийом начал работать в театре Karamu Players в Кливленде, где играл в музыкальных комедиях и операх. В 1959 году гастролировал по миру как участник мюзикла «Бесплатно и легко». В 1961 году Дебютировал на Бродвее в мюзикле Kwamina. Также играл в таких мюзиклах как «Золотой мальчик», «Победные бубны», «Парни и куколки», «Жак Брель жив и здоров и живёт в Париже» и Purlie!. За роль Нейтана Детройта в мюзикле «Парни и куколки» был номинирован на премию «премию Тони».

Гийом был участником ансамбля Robert de Cormier Singers, с которым он выступал на концертах и телевидении. Также в составе фолк-трио The Pilgrims он записал альбом под названием Just Arrived. The Pilgrims были созданы продюсером лейбла Columbia Records Томом Уилсоном, который хотел создать конкуренцию популярному фолк-трио Peter, Paul and Mary. К началу 1964 года The Pilgrims записали несколько песен, однако Уилсон всё ещё не мог выбрать подходящий трек, который должен был стать дебютным синглом группы. В это время Уилсон познакомился с тогда ещё неизвестным автором песен Полом Саймоном, который показал ему свою композицию под названием The Sound of Silence. Уилсону понравилась эта песня, и он предложил Саймону записать её демоверсию для группы, но, когда Саймон и его друг, Арт Гарфанкел, записали эту песню, Уилсон отказался от идеи использовать её для The Pilgrims и контракт с Саймоном и Гарфанкелом.

В 1964 году он сыграл Спортинга Лайфа в мюзикле «Порги и Бесс», поставленном в театре New York’s City Center. Позже он сыграл ту же в роль в Австрии в Венской Фольксопер, в 1966 эта постановка вышла в качестве телефильма. Затем он сыграл главную роль в лос-анджелесской постановке мюзикла «Призрак оперы», заменив актёра Майкла Кроуфорда.

Телевидение 

Гийом снимался в эпизодах таких сериалов как «Добрые времена», «Джефферсоны», «Сэнфорд и сын», «Спасенные звонком: Годы колледжа», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Другой мир». Также Гийом сыграл роли доктора Франклина в эпизоде телесериала «Все в семье» и Аарона Каротерса в эпизоде телесериала «Доктор Маркус Уэлби». С 1977 по 1979 годы он играл одну из главных ролей дворецкого Бенсона Дюбуа в телесериале канала ABC «Мыло». В 1979—1986 годах Гийом продолжал играть эту роль в спин-оффе сериала «Мыло» под названием «Бенсон». Гийом дважды выигрывал премию «Эмми» за исполнение роли Бенсона Дюбуа в 1979 и в 1985 годах.

28 ноября 1984 года Гийом получил звезду на голливудской «Аллее Славы» за работу на телевидении. Также имел звезду на сент-луисской «Аллее славы».

В 1985 году Гийом снялся в мини-сериале «Север и Юг» в роли аболиционистского лидера Фредерика Дугласа, который сбежал из рабства и стал лидером движения за его отмену перед гражданской войной в США.

В последующие годы он играл роли брачного консультанта Эдварда Сойера в телесериале «Шоу Роберта Гийома» (1989), детектива Боба Балларда в телесериале Pacific Station (1991—1992), а также исполнительного продюсера Айзека Джаффе в сериале Аарона Соркина «Ночь спорта» (1998—2000). Также он снялся в эпизоде телесериала «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Последний раз он появился на телевидении в 2016 году в шоу Oprah: Where Are They Now?.

Актёр озвучивания 
Гийом озвучивал персонажей в таких мультсериалах как «Команда спасателей Капитана Планеты», Fish Police и «Сказочные истории для всех детей». Также он озвучил Рафики в мультфильме «Король Лев» и его сиквелах. В 1995 году он получил премию «Грэмми» за озвучивание этого персонажа в аудиокниге «Король Лев». Он озвучил мистера Толстоноса в мультфильме «Земля до начала времён 8: Великая стужа». В 2004 году озвучил Илая Вэнса в видеоигре Half-Life 2 и её сиквелах.

Личная жизнь и смерть 
С 1955 по 1984 годы Гийом был женат на Марлен Уильямс, с которой он имел двух сыновей, Кевина и Жака. В 1986 году он женился на Донне Браун, у пары родилась дочь Рейчел. Его сын Жак умер 23 декабря 1990 года в возрасте 33 лет из-за осложнений СПИДа.

В 1999 году Гийом перенес инсульт во время съемок сериала «Ночь спорта» на студии Уолта Диснея в городе Бербанк, штат Калифорния, после которого довольно быстро восстановился.

Гийом умер от рака простаты 24 октября 2017 года в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния в возрасте 89 лет.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США
Лауреаты премии «Грэмми»
Умершие от рака предстательной железы
Умершие 24 октября
Умершие в 2017 году